Les mots saetosus, saetosa et saetosum sont des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « couvert de poils ». Les mots setosus, setosa et setosum en sont des variantes orthographiques. De plus, la diphtongue ae est parfois notée æ.

En taxonomie, les mots setosus, setosa et setosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : setosus, setosa, setosum. On emploie parfois les variantes saetosus, saetosa et saetosum : consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique